Andriasjan ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadi Andriasjan (1947–2020), sowjetischer Fußballspieler
 Sawen Andriasjan (* 1989), armenischer Schachspieler